Die Kursbuchstrecke 951 besteht aus den folgenden zwei Teilstrecken:
 Bahnstrecke München–Rosenheim
 Bahnstrecke Rosenheim–Salzburg